

Naissances 
 Louis Le Chatelier (mort le ), ingénieur français
 Frédéricq de Bourdeau d'Huy (mort le ), homme politique belge

Décès

Autres événements 
 La frégate HMS Cyane est capturé par la marine américaine

Voir aussi 
 20 février
 février 1815